Вишнёвое () — село,
Николаевский поселковый совет,
Широковский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1225855301. Население по переписи 2001 года составило 247 человек .

Географическое положение 
Село Вишнёвое находится на расстоянии в 2 км от сёл Зелёный Гай и Карповка.

Национальный состав 
По переписи 2001 года, 93,12 % населения в качестве родного языка указали украинский; 5,67 % — русский; 0,40 % — молдавский.

Примечания